Robert Matthews – atleta paralimpico britannico
Robert Matthews – motociclista irlandese